35-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 28 августа по 4 сентября 2005 года близ японского городка Кайдзу. Это был первый чемпионат мира, проведённый в Азии.

Призёры

Мужчины

Распределение наград

Призёры от России 
 Двойка без рулевого (женщины) - Вера Почитаева, Валерия Стародубровская.

 Парная четвёрка без рулевого (женщины) - Ольга Самуленкова, Оксана Дороднова, Лариса Мерк, Ирина Федотова.

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Японии
Спорт в Японии в 2005 году
Сентябрь 2005 года
Август 2005 года
Академическая гребля в Японии